Eliška Březinova (ur. 19 lutego 1996 w Brnie) – czeska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów międzynarodowych oraz 9-krotna mistrzyni Czech (2012, 2014-2016, 2018-2022).

Życie prywatne 
Eliška Březinová jest córką Edity i Rudolfa, który został jednym z jej głównych trenerów. Ma brata Michala, który jest utytułowanym łyżwiarzem figurowym w konkurencji solistów.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Czescy łyżwiarze figurowi
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Brnie
Urodzeni w 1996